

Niemcy 
 Basedow – dzielnica Prenzlau
 Basedow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Basedow – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Osoby 
 Johannes Bernhard Basedow – niemiecki pedagog
 Karl Adolph von Basedow – niemiecki lekarz